Hafenbrücke ist der Name unter anderem von:

 Auckland Harbour Bridge in Auckland, Neuseeland
 Hafenbrücke in Barcelona, Spanien
 Tegeler Hafenbrücke in Berlin-Tegel, Deutschland
 Hafenbrücke in Bratislava an der Donau, Slowakei
 Hafenbrücke in Budapest, Ungarn
 Hafenbrücke in Geesthacht, Schleswig-Holstein
 Hafenbrücke in Kassel, Deutschland
 Sydney Harbour Bridge in Sydney, Australien
 Hafenbrücke in Valencia, Spanien
 Freudenauer Hafenbrücke in Wien, Österreich